Алтус има више значења:
 Алтус (Арканзас)
 Алтус (Оклахома)